M45 (латиница):

 M45 — астрономическое обозначение звёздного скопления Плеяды.
 M45 — французская твердотопливная трёхступенчатая баллистическая ракета для вооружения подводных лодок.
 M45, или T26E2 — модификация танка M26 со 105-мм гаубицей M4.
 M45, или P-M45 – в популяционной генетике человека одно из обозначений гаплогруппы P (Y-ДНК)